«Ле́вый бе́рег» () — украинский футбольный клуб из Киева. Домашние матчи проводит на стадионе «Левый берег»

История 
Клуб был основан 9 сентября 2017 года, бывшим президентом Профессиональной футбольной лиги Украины и футбольного клуба «Александрия» Николаем Лавренко, а также футболистом и тренером Николаем Павловым. Первоначально клуб состоял только из детских команд, а в качестве одной из основных задач руководство клуба видело строительство инфраструктуры. В июле 2020 года был открыт клубный стадион на 1500 мест, расположенный в киевском районе Осокорки. После этого было решено сформировать взрослую команду, которая в ноябре 2020 года была заявлена для участия в Любительском чемпионате Украины, по ходу сезона заменив в группе 2 киевский ФК им. Льва Яшина. Летом 2021 года клуб прошёл аттестацию для участия во второй лиге чемпионата Украины. Первую игру на профессиональном уровне команда провела на домашнем стадионе 25 июля 2021 года, со счётом 2:1 обыграв черкасский «ЛНЗ». Дебютный гол «Левого берега» во второй лиге забил капитан команды Андрей Запорожан

В 2022 году, после вторжения в Украину российских войск руководством клуба было принято решение приостановить выступления в чемпионате Украины

Руководство 
 Почётный президент клуба: Николай Павлов
 Президент: Николай Лавренко

Академия 
 Тренер: Богдан Городнюк
 Тренер: Максим Сирота
 Тренер: Иван Кривошеенко
 Тренер: Павел Кикоть
 Тренер: Юрий Ткачук
 Тренер: Андрей Запорожан
 Тренер: Александр Акименко
 Тренер: Олег Карамушка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 
 
 

Футбольные клубы Киева